Guillerme est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Guillerme est un prénom masculin galicien notamment porté par :
  (1969-), guitariste, compositeur et producteur espagnol galicien ;
  (1952-), médecin et homme politique espagnol galicien.

Patronyme 

 Fabien Guillerme (né en 1973), boxeur français ;
 Jacques Guillerme (1927-1996), historien français, spécialiste d'histoire des sciences et des techniques et d'histoire de l'art ;
 Maëva Guillerme (née en 1988), joueuse de handball française.

Patronyme français
Prénom galicien